USS Lansdale (DD-426) (Корабль соединённых штатов Лансдейл) — американский эсминец типа Benson.

Заложен на верфи Boston Navy Yard 19 декабря 1938 года. Спущен 30 октября 1939 года, вступил в строй 17 сентября 1940 года.

20 апреля 1944 года потоплен германскими торпедоносцами «Ju 88» в 40 милях восточнее Алжира. Из ВМС США исключён 16 мая 1944 года.

Литература

Ссылки 
 DICTIONARY OF AMERICAN NAVAL FIGHTING SHIPS 
 United States Benson-Livermore Class Destroyers 
 NavSource Naval History 

Суда по алфавиту
Эскадренные миноносцы типа «Бенсон»